Sergy (Ain), municipi francès a la regió de Roine-Alps.
 Sergy (Aisne), municipi francès a la regió de la Picardia.